Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1952 fand vom 17. bis 29. August in Moskau statt. Die Sowjetunion konnte ihren Titel ohne Satzverlust verteidigen. Die Spiele wurden unter freiem Himmel im Dynamo-Stadion ausgetragen.

Modus 
Die elf teilnehmenden Mannschaften spielten in der Vorrunde in einer Dreier- und zwei Vierergruppen. Die beiden besten Teams jeder Gruppe ermittelten in der Finalgruppe den Weltmeister. Die restlichen Mannschaften spielten um die Ränge sieben bis elf.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 

 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1952
Sportveranstaltung 1952
Sportveranstaltung in der Sowjetunion
Weltmeisterschaft Manner 1952